El nombre Mauricio Salazar puede hacer referencia a:

 Mauricio Salazar Durán, exfutbolista chileno;
 Mauricio Salazar Peláez, político colombiano.